Angèlica o angelica (gènere), gènere de plantes amb flor de la família de les apiàcies
 Angèlica o pregó pasqual, text de la litúrgia romana